Sabine Katharina Lisicki  (født 22. september 1989 i Troisdorf, Vesttyskland) er en professionel tennisspiller fra Tyskland.

Hun blev i juli 2013 tabende finalist i Wimbledon-finalen, mod Marion Bartoli.

Grand Slam-resultater 

Tegnforklaring:

 – = Ikke deltaget
 1 = Slået ud i 1. runde
 2 = Slået ud i 2. runde
 3 = Slået ud i 3. runde
 4 = Slået ud i 4. runde
 QF = Slået ud i kvartfinalen
 SF = Slået ud i semifinalen
 RU = Tabende finalist
 W = Vinder

Eksterne henvisninger 
 

Tennisspillere fra Tyskland
Personer fra Nordrhein-Westfalen